Epidermis ima lahko več pomenov:
 Epidermis, zunanje primarno krovno tkivo rastlin
 Epidermis, vrhnji sloj kože